oum – codice ISO 639-3 della lingua ouma
 Oum Rabia – comune rurale del Marocco nella provincia di Khénifra